Западный Ачех () — округ в провинции Ачех. Административный центр — город Меулабох.

История 

В 2004 году округ стал одной из основных жертв землетрясения в Индийском океане.

Население 
Согласно переписи 2008 года, на территории округа проживало 176 199 человек.

Экономика 
Экономика округа основана на производстве пальмового масла.

Административное деление 
Округ Западный Ачех делится на следующие районы:
 Аронган-Ламбалек
 Бубон
 Джохан-Пахлаван
 Кавай XVI
 Меуреубо
 Панте-Чеуреумен
 Пантон-Реу
 Саматига
 Сунгаи-Мас
 Войла
 Войла-Барат
 Войла-Тимур

Округа провинции Ачех